Phillip Gerard Sanders (9 de novembro de 1973), mais conhecido por seu nome artístico Phillip Sanders, é um cantor e compositor americano de música country. Ele é reconhecido por aparecer muitas vezes no top 40 de singles de Joyce Ramgatie.

Biografia 
Sanders nasceu em Lake City, Flórida, filho de Patricia Christine Sanders e do compositor de música country tradicional Charles Rodney Sanders, famoso pela música "Behind the Teardrops", com Curt Ryle. Adam Sanders, um artista de música country dos Estados Unidos, Scotty Sanders, um guitarrista de aço, e o grupo gospel The Lovett Brothers são todos membros da família musical de Sanders. Sanders vive no Texas agora com sua esposa, Mercedes Nicole Sanders.

Sanders também é empresário nos setores de petróleo e gás e investimentos empresariais. Ele recentemente se juntou com sua esposa para criar Matador by Graciano Ltd., uma nova fragrância masculina.

Carreira 
Em 2016, Sanders começou sua carreira de escritor e, um ano depois, começou a cantar. Ele escreveu a primeira música de Curt Ryle, “Never Thought I Could Change”, em 2017. Sanders lançou "With Her I'am" em 2018, que alcançou o número 10 no top 40 de singles de Joyce Ramgatie. Ele estreou em primeiro lugar no Top 100 artistas semanais de tendências do Artist Direct e no European to 200 country chart, onde permaneceu por 11 semanas.

Em 2019, ele lançou a música "I Don't Think I Will", que alcançou a parada de singles do Joyce Ramgatie European Country Music Top 40 duas vezes em março e abril.

Além disso, ele apareceu no Top 200 European Country Music Charts na primeira semana de março de 2019 na posição 88 e na 15ª a 21ª semana de abril de 2019 na posição 88 em 26 de agosto de 2019. "I Don't Think I Will", uma música de Sanders, estreou em 3º lugar no tradicional Country SoundClick Country Music Charts e em 21º no geral. Doug Johnson foi o autor da música. Depois de mais de 20 anos desde o lançamento inicial da música, Sanders recebeu permissão mecânica para recriá-la. Além disso, foi incluído no Volume 3 das Melhores Escolhas do Texas Country da Texas Country Music Association.

David Kersh lançou inicialmente “Another You” em 1996. No entanto, o videoclipe desta música nunca foi divulgado. Sanders obteve uma licença mecânica para retrabalhar a música e relançou a música com um videoclipe. Sanders publicou “Another You” em 2019.

Ele também lançou "We Do That in the Country" e escreveu a música "You Will Always Be My Cinderella" em 2019. Em fevereiro de 2020, ele fez sua versão de "What I Didn't Do", de Steve Wariner, que foi lançada pela primeira vez em dezembro de 1984. “Drink You Down” e “Over a Beer” foram lançadas no mesmo ano, escritas por Chris Wommack.

"If I Didn't Love You Girl", de Sanders, lançado em 15 de dezembro de 2021, alcançou o 3º lugar e na parada de países do iTunes do Reino Unido, recebeu 1,5 milhão de streams em sua primeira semana.

Phillip Sanders foi inspirado a buscar a música de artistas como George Strait, Alan Jackson, George Jones, Merle Haggard e outros. A Country Network, CBS, NBC, Fox e CMT Videos o apresentaram. Ele também apareceu na Hot Country TV.

Discografia

Músicas 

 Never Thought I Could Change, 2017
 With Her I'am, 2018
 I Don't Think I Will, 2019
 Another You, 2019
 We Do That in the Country, 2019
 What I Didn't Do, 2020
 Over A Beer, 2020
 Drink You Down, 2020
 The Diamond, 2021
 If I Didn’t Love You Girl, 2021
 Lay You Down, And Love You, 2022
 Empty Tracks, 2022

Ligações externas 

 Local na rede Internet

Cantores de música country dos Estados Unidos